Secret défense (1998), een Franse film uit 1998 onder regie van Jacques Rivette
Secret défense (2008), een Franse film uit 2008 onder regie van Philippe Haïm